Närhisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Närhisaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 
 Närhisaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar